Raffineria – installazione industriale, genericamente dedicata alla lavorazione di un prodotto grezzo in uno commerciabile
 Raffineria di petrolio
 Zuccherificio